São José do Calçado kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São José do Calçado (ort), Espírito Santo, 
 São José do Calçado (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar